Maria José del Belgio (1906-2001) – nata principessa del Belgio, ultima regina d'Italia
 Maria José di Braganza (1857-1943) – duchessa in Baviera per matrimonio